Maison Blanche ("casa bianca" in lingua francese) può riferirsi a:

 Francia
Maison Blanche – stazione della metropolitana di Parigi
Maison Blanche – quartiere del XIII arrondissement di Parigi
Circuito Maison Blanche – circuito motoristico francese, parte del tracciato della 24 Ore di Le Mans 
 Svizzera
Villa Jeanneret-Perret, detta Maison Blanche – villa progettata da Le Corbusier a La Chaux-de-Fonds

Pagine correlate 
Casa Bianca (disambigua)